Серебряная стрела может означать:
 Серебряная стрела — московский фестиваль фантастики «Серебряная стрела» (с 2007 года), до этого Московский Конвент (Москон).
 Серебряная стрела — скоростной дизель-поезд.
 Серебряная стрела — обобщающее название различных довоенных (традиционно, но заимствовалось на послевоенные и современные) гоночных автомобилей, отличавшихся неокрашенными кузовами из алюминия.

Фильмы 
 Серебряная стрела — 1934 года (посвящён дизель-поезду).
 Серебряная стрела — 1976 года.

См. также